Time and Tide, film américain réalisé par William Reeves Easton (1916) ;
 Time and Tide (Jidai-ya no nyobo), film japonais réalisé par Azuma Morisaki (1983) ;
 Time and Tide, téléfilm australien (1999) ;
 Time and Tide (Seunlau ngaklau), film hong-kongais réalisé par Tsui Hark (2000) ;
 Time and Tide, film américain réalisé par Michael Carvaines (2006) ;
 Time and Tide, magazine féministe britannique (1920-1977)